13 женская шахматная олимпиада проходила в рамках 28 шахматной олимпиады, что проходила 12 — 30 ноября 1988 года в греческом городе Салоники.

В соревнованиях приняли участие 56 команд (Греция была представлена двумя командами, сборная Чили не прибыла на турнир), в составе которых была 221 шахматистка, среди которых 19 гроссмейстеров, 43 международных мастера, 12 мастеров ФИДЕ и один международный гроссмейстер.

Турнир проводился по швейцарской системе. Команды сыграли 14 туров, в которых участники сыграли 1176 партий.

Места определялись: 1. Количеством очков. → 2. Коэффициентом Бухгольца. → 3. Количеством командных очков (КО).

Контроль времени: 40 ходов за 2 часа, затем 60 минут на следующие 20 ходов.

Итоговая таблица 
 М — место в итоговой турнирной таблице
 Б — Коэффициент Бухгольца
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
 Жирным шрифтом набрано место соперника
 () — сумма набранных очков в матче всеми шахматистами.
 К — дополнительные команды.

Индивидуальные медали 
 Перфоманс-рейтинг:  Юдит Полгар 2694

 Доска 1:  Пиа Крамлинг 12½ / 14 = 89,3 %
 Доска 2:  Юдит Полгар 12½ / 13 = 96,2 %
 Доска 3:  Пэн Чжаоцинь (10½/14) и  Мария Хорват (9/12) = 75,0 %
 Резервная:  Йесмин Бегум 6½ / 8 = 81,3 %

Ссылки 
 OlimpBase

Шахматные олимпиады
1988 год в шахматах
Спорт в Греции в 1988 году
Международные спортивные соревнования в Салониках
Шахматы в Греции
Ноябрь 1988 года